Molekulska formula -{C17H26N2O}- se može odnositi na:
 5-Metoksi-diizopropiltriptamin
 5-MeO-DPT, halucinogeni lek
 Fenampromid
 Ropivalain